Rača – dzielnica Bratysławy, dawniej miasteczko
 Rača – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Vlasenica
 Rača – miasto w Serbii, w okręgu szumadijskim, siedziba gminy Rača
 Rača – gmina w Serbii, w okręgu szumadijskim
 Rača – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Kuršumlija
 Rača – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Bajina Bašta
 Rača – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Priboj
 Rača – wieś w Słowenii, w gminie Domžale

Zobacz też 
 Monaster Rača
 Nova Rača
 Stara Rača